Petrakerk (Ede), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten in Ede in de Nederlandse provincie Gelderland
 Petrakerk (Eindhoven)
 Petrakerk (Hendrik Ido Ambacht), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten in Hendrik Ido Ambacht in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Petrakerk (Kapelle), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten in Kapelle in de Nederlandse provincie Zeeland
 Petrakerk (Leiden)
 Petrakerk (Rotterdam), een kerkgebouw van de Protestantse Kerk in Nederland in Rotterdam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Petrakerk (Urk), een kerkgebouw van de Gereformeerde Kerken in Nederland op Urk in de Nederlandse provincie Flevoland